Tour du Haut-Var är ett etapplopp i cykelsporten som hålls årligen i februari i regionen departement Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur i Frankrike. Tävlingen tillhör sedan 2005 UCI Europe Tour och är klassificerad som 2.1.

Tävlingen hette tidigare Nice-Seillans. Smeknamnet på tävlingen är "Course aux Mimosas Fleuris" ("de blommande mimosornas väg").

Start och mål ligger i staden Draguignan. Fram till och med 2009 var det ett endagslopp, därefter på två etapper och från 2019 på tre.

Joop Zoetemelk och Arthur Vichot har rekordet i antal vinster i tävlingen då de vunnit tre. Frans Verbeeck, Pascal Simon, Éric Caritoux, Daniele Nardello, Laurent Jalabert, Davide Rebellin och Nairo Quintana har alla vunnit tävlingen två gånger.

Segrare

2023  Kévin Vauquelin
2022  Nairo Quintana
2021  Gianluca Brambilla
2020  Nairo Quintana
2019  Thibaut Pinot
2018  Jonathan Hivert
2017  Arthur Vichot
2016  Arthur Vichot
2015  Ben Gastauer
2014  Carlos Betancur
2013  Arthur Vichot
2012  Jonathan Tiernan-Locke
2011  Thomas Voeckler
2010  Christophe Le Mével
2009  Thomas Voeckler
2008  Davide Rebellin
2007  Filippo Pozzato
2006 Ingen segrare utsedd
2005  Philippe Gilbert
2004  Marc Lotz
2003  Sylvain Chavanel
2002  Laurent Jalabert
2001  Daniele Nardello
2000  Daniele Nardello
1999  Davide Rebellin
1998  Laurent Jalabert
1997  Rodolfo Massi
1996  Bruno Boscardin
1995  Marco Lietti
1994  Laurent Brochard
1993  Thierry Claveyrolat
1992  Gérard Rué
1991  Éric Caritoux
1990  Luc Leblanc
1989  Gérard Rué
1988  Luc Roosens
1987  Rolf Gölz
1986  Pascal Simon
1985  Charlie Mottet
1984  Éric Caritoux
1983  Joop Zoetemelk
1982  Seán Kelly
1981  Jacques Bossis
1980  Pascal Simon
1979  Joop Zoetemelk
1978  Freddy Maertens
1977  Bernard Thévenet
1976  Frans Verbeeck
1975  Raymond Delisle
1974  Gerben Karstens
1973  Joop Zoetemelk
1972  Frans Verbeeck
1971  Désiré Letort
1970  René Grelin
1969  Raymond Poulidor

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Cykeltävlingar i Frankrike
UCI Europe Tour